Макляке́вич () — польская фамилия. Известные носители:

  (1927—1977) — польский актёр театра и кино.
 Маклякевич, Ян Адам (1899—1954) — польский композитор, органист, хоровой дирижер, музыкальный критик и педагог.